Meciurile din faza grupelor Ligii Campionilor 2009-2010 s-au desfășurat între 15 septembrie și 9 decembrie 2009.  Tragerea la sorți a celor opt grupe a avut loc la Grimaldi Forum, Monaco, la data de 27 august 2009.

În faza grupelor au jucat 22 de echipe calificate direct și încă 10 echipe venite din calificări (5 prin calificări pentru campioni, 5 prin calificările pentru noncampioni).

La terminarea fazei grupelor, echipele clasate pe primele două locuri în grupă s-au calificat pentru optimile ligii, în timp ce echipa clasată pe locul trei a intrat în șaisprezecimile Europa League.

Urnele 
Repartizarea cluburilor în urne a fost determinată de coeficienții UEFA: în Urna 1 sunt cluburile de pe locurile 1–8 ,în Urna 2 sunt cluburile de pe locurile 10–28, în Urna 3 sunt cluburile de pe locurile 34–64, în timp ce în Urna 4 sunt cluburile de pe locurile 97–190 și neclasate.

Cluburile din aceeași fedetație au fost programate în așa fel încât să dispute meciuri marți și miercuri. De asemenea s-au luat măsuri pentru ca cluburile din același oraș să nu joace acasă în aceeași săptămână(ex.:cazul cluburilor Milan and Internazionale, care împart și același stadion).

DT Deținătorul trofeului
c Calificări pentru campioane
n Calificări pentru noncampioane

Grupele 

Toate orele sunt EET

Grupa A 

Note
 Note 1: Juventus a jucat meciurile de acasă pe Stadio Olimpico di Torino deoarece Stadio delle Alpi a fost demolat pentru a face loc Juventus Arena.
 Note 2: Maccabi Haifa a jucat meciurile de acasă pe Ramat Gan Stadium din Ramat Gan deoarece Kiryat Eliezer Stadium nu a îndeplinit criteriile UEFA.

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E 

Notes
 Note 3: Debrețin a jucat meciurile de acasă pe Stadionul Ferenc Puskás din Budapesta deoarece Stadionul Oláh Gábor Út nu a îndeplinit criteriile UEFA.

Grupa F

Grupa G 

Notes
 Nota 4: Unirea Urziceni a jucat meciurile acasă pe Stadionul Steaua din București deoarece Stadionul Tineretului nu a îndeplinit criteriile UEFA.

Grupa H

Referințe 

Liga Campionilor 2009-2010
2009 în fotbal